Aimé Vielzeuf (1922-2007), essayiste et résistant français
 Bernard Vielzeuf (1939), géographe français